Чемпионат Португалии по футболу 1958—1959 является 25-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 5-й раз в своей истории стал «Порту».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забит 691 гол (в среднем 3,8 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1958/1959
Португалия
Португалия
1958 год в Португалии
1959 год в Португалии